Флаг муниципального района Бо́рский Самарской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 июня 2005 года, положение о флаге утверждено 12 мая 2011 года.

Описание флага 
«Флаг Борского района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: верхней — голубого, средней — тёмно-золотого, нижней — зелёного цвета.

Ширина верхней (голубой) полосы составляет 6 частей от общей ширины флага, двух нижних полос — по 2 части.

В левом верхнем углу флага расположен герб Борского района размером, равным по высоте 1/4 частям ширины флага.

Соотношение ширины флага к его длине — 2:3».

В уставе Борского района, утверждённом 23 июня 2005 года, флаг описывался следующим образом:

«Флаг Борского района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: верхней — голубого, средней — тёмно-золотого, нижней — зелёного цвета. Ширина верхней полосы составляет 6 частей от общей ширины, двух нижних полос по 2 части. В левом верхнем углу флага расположен герб Борского района. Соотношение ширины флага и его длины — 2:3».

Обоснование символики 
Герб, изображённый на флаге, представляет собой щит французской формы с золотым контуром. Поле щита разделено на две неравнозначные (2 × 1) горизонтальные части — верхнюю, большую, голубого цвета и нижнюю, меньшую — зелёного цвета.

В центре щита расположена деревянная двухъярусная сторожевая башня со смотровой площадкой, закрытыми воротами и двумя окошками-бойницами. Бойницы расположены по центральной вертикальной оси башни одна над другим. К башне с обеих сторон примыкает деревянный частокол из заострённых брёвен. В каждой части частокола по 20 видимых брёвен, по одному бревну закрыто стволами деревьев. Линия частокола расположена по центру нижнего яруса башни.

Башня и частокол выполнены в темперных цветах с полутонами.

Слева и справа от башни на равноудалённом расстоянии расположены два равновеликих дерева — молодые сосны, частично перекрывающие частокол. Корневища деревьев расположены по одной линии с основанием башни.

В нижней части щита, в зелёном поле расположены два золотых ячменных колоса, соединённых между собой основаниями стеблей в центральной нижней точке щита. Вершины колосьев направлены в верхние углы зелёного поля.

На верхней части щита расположена золотая полка. Ширина полки составляет 1/10 от общего размера щита.

Примечания